«Страх сцени» — назва фільму:

 Страх сцени (фільм, 1950) — фільм Альфреда Хічкока 1950 року.
 Страх сцени — одна з назв італійського фільму жахів 1987 «Водолій».

Див. також 
 Страх сцени